Stati Uniti d'America
 Swanville – città della Contea di Waldo, Maine
 Swanville – città della Contea di Morrison, Minnesota